Глинец — топоним:

Белоруссия 
 Глинец — озеро в Гродненском районе Гродненской области.

Польша 
 Глинец — населённый пункт в Грыфинском повяте Западно-Поморского воеводства.
 Глинец — посёлок в Пшисухском повяте Мазовецкого воеводства.

Украина 
 Глинец — село в Яворовскм районе Львовской области.
 Глинец — река во Львовской области.